Rehn ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Rehn (1880–1972), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Elisabeth Rehn (* 1935), finnische Politikerin (Schwedische Volkspartei)
 Erwin Rehn (1927–2000), deutscher Widerstandskämpfer
 Friedrich von Rehn (1836–1900), österreichischer Feldmarschalleutnant
 Fritz Rehn (1874–1934), deutscher Richter
 Götz Rehn (* 1950), deutscher Unternehmer
 Heidi Rehn (* 1966), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 James Abram Garfield Rehn (1881–1965), US-amerikanischer Insektenkundler
 Jean Eric Rehn (1717–1793), schwedischer Künstler
 Jens Rehn (1918–1983), deutscher Schriftsteller
 John W. H. Rehn (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Insektenkundler
 Jörg Rehn (1918–2002), deutscher Chirurg und Hochschullehrer
 Karl Rehn (* 20. Jahrhundert), deutscher Chemiker, entwickelte 1954 Polypropylen
 Katharina Rehn (* 1990), deutsche Theaterschauspielerin
 Ludwig Rehn (1849–1930), deutscher Chirurg
 Ludwig Rehn (SS-Mitglied) (1910–1982), deutscher SS-Untersturmführer
 Marie-Elisabeth Rehn (* 1951), deutsche Volkskundlerin und Journalistin
 Olli Rehn (* 1962), finnischer Politiker (Zentrumspartei), Mitglied des Europäischen Parlaments
 Otto Rehn (1846–1916), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Stefan Rehn (* 1966), schwedischer Fußballer
 Walter Rehn (1921–2004), deutscher Maler
 Walter Richard Rehn (1884–1951), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer

Siehe auch:
 Reen, marokkanischer Rapper und Comedian
 Rehm (Begriffsklärung)
 Ren (Begriffsklärung)